Пеле́вин

Персоналии 
Известные носители:
 
 Пелевин, Валентин Васильевич (1913—1958) — советский архитектор.
 Пелевин, Василий Сергеевич (1910—1998) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 
 
 Пелевин, Константин Яковлевич (1916—1987) — полный кавалер ордена Славы.

Пелевина
 Пелевина, Елена Лолиевна (род. 1954) — российская художница, писательница, модельер.
 Пелевина, Наталья Владиславовна (род. 1976) — российский политический деятель, правозащитник.

Топоним 
 Пелевин — ручей в Рыбинском районе Ярославской области, левый приток реки Павловка.